Соля́нка:
 Солянка — блюдо русской кухни.
 Солянка (растение) ( L.) — род растений семейства маревые ().
 Солянка (улица) — улица в Москве.

Населённые пункты 
 Солянка — село в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Солянка — село в Наримановском районе Астраханской области.
 Солянка — хутор в Быковском районе Волгоградской области.
 Солянка — село в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Солянка — деревня в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.
 Солянка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Солянка — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.
 Солянка — село в Озинском районе Саратовской области.
 Солянка — село в Уватском районе Тюменской области.
 Солянка — село в Олёкминском районе Якутии.

Реки 
 Солянка (приток Бабки) — река в Пермском крае и Свердловской области.
 Солянка (приток Большого Камышлака) — река в Озинском районе Саратовской области.
 Солянка (приток Еруслана) — река в Саратовской области.
 Солянка (приток Жидкой Солянки)
 Солянка (приток Кувая) — река в Оренбургской области.
 Солянка (приток Лека) — река в Кишертском районе Пермского края.
 Солянка (приток Малого Кинеля) — река в Оренбургской области.
 Солянка (приток Миусса) — река в Саратовской области.
 Солянка (приток Сарбая) — река в Самарской области.
 Солянка (приток Солона) — река в Стародорожском районе Минской области Белоруссии
 Солянка (приток Таловой) — река в Саратовской области.
 Солянка (приток Торгуна) — река в Волгоградской области.
 Солянка (река, впадает в Волгоградское водохранилище) — в Волгоградской области.
 Солянка (приток Урала)

См. также 
 Базарная Солянка — река в Волгоградской области
 Рыбная Солянка — река в Волгоградской области
 Жидкая Солянка — река в Саратовской области, приток Еруслана
 Верхняя Солянка — река в Саратовской области
 Средняя Солянка — река в Саратовской области
 Новая Солянка — село в Рыбинском районе  Красноярского края.
 «Солянка по-кентуккийски» — кинокомедия 1977 года (США).